Натуральне число 481
 481 рік до нашої ери
 481 рік нашої ери